Municipio Rosario ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Rosario (Chihuahua)
 Municipio Rosario (Sinaloa)
 Municipio Rosario (Sonora)